Camilla est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Camilla, un prénom, variante linguistique de Camille
 Camilla, figure de la mythologie romaine qui était la fille du roi Métabus de la Volsci et un personnage dans Aeneid de Virgile
 Camilla (1982-), chanteuse britannique de R'n'B

Camilla .B (2007-), Créature hybride du savant fou Alpharid.

Titres d'œuvres artistiques 
 Camilla, film italien de 1954 de Luciano Emmer
 Camilla, série télévisée italienne de 1976 réalisé par Sandro Bolchi
 Camilla, téléfilm italien de 1992 réalisé par Carlo Nistri avec Pino Colizzi
 Camilla, film de Deepa Mehta de 1994
 Camilla, pièce de théâtre de G. Jemison
 Camilla, roman de Frances Burney (mentionné dans le roman Northanger Abbey de Jane Austen)

Toponymes 
 Camilla, localité du comté de Mitchell en Géorgie

Sciences 
 Camilla, genre de diptères ;
 Camilla, astéroïde.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de titre